A 2008-as olasz labdarúgó-szuperkupát a bajnok Internazionale valamint a kupagyőztes Roma vívta egymással a milánói San Siróban. A mérkőzést, melyet augusztus 24-én rendeztek az Inter nyert meg a 2–2-es döntetlent követően tizenegyesekkel 6–5-re.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
2007–2008-as Serie A
2007–2008-as Coppa Italia

Források 
RSSSF.com

Olasz labdarúgás
Olaszlabdarugoszuperkupa
Olasz labdarúgó-szuperkupa